Бандье́ра — итальянская фамилия.

 Бандьера, Аттилио (1810—1844) — деятель итальянского освободительного движения, брат Э. Бандьера.
 Бандьера, Ирма (1915—1944) — деятельница итальянского Движения Сопротивления.
 Бандьера, Эмилио (1819—1844) — деятель итальянского освободительного движения.

См. также 
 Бандера